Große Kirche steht für folgende Kirchen:

in Deutschland:
 Große Kirche Aplerbeck
 Große Kirche (Burgsteinfurt)
 Große Kirche (Emden)
 Große Kirche (Leer)
 Große Kirche in Bremerhaven, siehe Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche

in Ungarn:
 Große Kirche (Kecskemét)

Siehe auch:
 Große Kapelle zu Esterloh
 Grote Kerk
 Hagia Sophia